Coppa Italia di pallacanestro maschile – torneo italiano di Pallacanestro
 Coppa Italia di calcio a 5 – torneo italiano di Calcio a 5